Fusion Drive — технология хранения данных, разработанная Apple Inc.

История 

Данная технология была впервые представлена 23 октября 2012 года на мероприятии Apple. Fusion Drive представляет собой технологию объединения обычного жесткого диска (HDD) и твердотельного диска (SSD) в единый логический том (LVG — Logical Volume Group) с общим доступным пространством равным объёму двух объединённых дисков. К примеру, если в компьютере установлен жесткий диск объёмом 1 ТБ и твердотельный накопитель объёмом 128 ГБ, то объёмом Fusion Drive будет равняться 1,128 ТБ (минус до 2-х ГБ под системные разделы EFI и Boot OS X). Операционная система Mac OS X определяет Fusion Drive как единый том и автоматически управляет его содержимым, поэтому часто используемые файлы, такие как приложения, документы, фотографии (и так далее), динамически перемещаются во флэш-память для ускорения доступа к ним, в то время как редко используемые файлы автоматически переносятся на более медленный жесткий диск. Например, если какая-либо программа используется часто, то она автоматически будет перемещена на SSD накопитель для ускорения доступа к ней. В результате сокращается время запуска, а по мере накопления в системе данных о профиле использования компьютера ускоряется запуск программ и доступ к файлам. Накопитель Fusion Drive автоматически реализует все эти функции в фоновом режиме.

Системные требования 
Официальные:
 iMac или Mac mini под управлением OS X Mountain Lion 10.8.2 или новее;
 Наличие SSD и HDD накопителей (внешние накопители не используются для расширения объёма Fusion Drive).
Неофициальные:
 Любой компьютер под управлением операционной системы OS X Mountain Lion 10.8.2 или новее;
 Наличие нескольких SSD или HDD накопителей ().

Поддержка 
Fusion Drive стал доступным в виде эксклюзивной опции для компьютеров iMac конца 2012 года и Mac Mini конца 2012 года с операционной системой OS X Mountain Lion 10.8.2 или более новыми версиями Mac OS X. Однако ввиду того, что Fusion Drive основан на технологии объединения физических дисков в единый логический том средствами Core Storage, данная функция стала доступной всем пользователям с установленной OS X Mountain Lion (начиная с версии 10.8.2).

Официальная поддержка 
 iMac конца 2012 года поддерживает 1 или 3 ТБ жесткий диск, до 768 GB флэш-накопитель или Fusion Drive объёмом 1 или 3 ТБ.
 Mac Mini конца 2012 года поддерживает 1 ТБ жесткий диск, 256 ГБ твердотельный накопитель или Fusion Drive объёмом 1 ТБ.

Примечания

Ссылки 
 О Fusion Drive. — Apple.com 
 Как сделать собственный Fusion Drive. — MacDaily.me 
 Переходим на Fusion Drive. — habrahabr.ru 
Видеоинструкция как сделать собственный Fusion Drive. - youtube.com

Apple
Хранение данных